Alija Bešić – calciatore lussemburghese
Muhamed Bešić – calciatore bosniaco
Mustafa Bešić – ex hockeista su ghiaccio sloveno